Binsfeld kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Binsfeld, Luxemburg, Diekirch,

Tyskland 

 Binsfeld, Tyskland, Rheinland-Pfalz,